Ansan – città della provincia di Gyeonggi (Corea del Sud)
 Ansan – comune francese del dipartimento di Gers
 Anšan – città dell'Elam
 Anšan (Parside) – antica regione dell'altopiano iranico, corrispondente all'attuale Fars

Pagine correlate
Anshan